Alexander Joppich – calciatore austriaco
 Karl Joppich – calciatore tedesco
 Peter Joppich – schermidore tedesco